Pherai steht für:

 Pherai, antike Stadt in Thessalien
 Pherai, antike Stadt in Messenien siehe Pharai (Messenien)

Pherai ist der Familienname folgender Personen:

 Immanuël Pherai (* 2001), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Lykophron von Pherai 
 Lykophron II. von Pherai